

Editoria 
 GQ (Gentlemen's Quarterly) – rivista maschile edita da Condé Nast

Codici 
 GQ – codice vettore IATA di Big Sky Airlines
 GQ – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Guinea Equatoriale

Informatica 
 .gq – dominio di primo livello della Guinea Equatoriale
 GQ – motore di gioco sostitutivo per Quake 1

Musica 
 GQ – gruppo musicale statunitense

Persone 
 GQ – attore statunitense